De deserteurs (stripalbum), album uit de stripreeks De Blauwbloezen.
 De deserteurs (roman), boek van Frank Martinus Arion.